O Happy Day ist der Titel folgender Filme:

 O Happy Day (1970), deutscher Film von Zbyněk Brynych
 O Happy Day (1996), US-amerikanischer Kurzfilm von Charles Lofton 

Siehe auch:
 Oh Happy Day, Gospelsong der Edwin Hawkins Singers (1969)
 Oh Happy Day (2004), dänischer Film von Hella Joof
 Oh Happy Day (2007), britischer Film von Ian Poitier 
 Happy Day
 Happy Days